Ква́зи Да́нкуа III (), более известный под псевдонимом Ти́нчи Стра́йдер (; род. 14 сентября 1986, Аккра, Гана) — британский поп и рэп-певец.

Биография 
Тинчи Страйдер родился в Аккре, столице Ганы. В 14 лет работал на радио с такими рэперами, как Уайли и Диззи Раскалом. Впервые стал известен благодаря совместной композиции с певцом Тайо Крузом «Take Me Back», а впоследствии выпустил песню «Number 1» совместно с группой N-Dubz.

Его псевдоним возник от компьютерной игры Strider, в которую он любил играть в детстве, и клички Тинчи, которую ему дали за его маленький рост.

Карьера 
Дебютный альбом Тинчи Страйдера Star in the Hood вышел 13 августа 2007 года. С альбома вышло два сингла «Breakaway» и «Something About Your Smile». С этого и началась музыкальная карьера Тинчи. В 2008 году он появился в песне Крейга Дэвида «Where’s Your Love», а также в композиции группы Gang Gang Dance «Princes».

Со второго альбома Тинчи Catch 22 вышло также два сингла «Stryderman», который попал в британский чарт и «Take Me Back», что тоже был популярен и востребован, а также занял 39-е место и вскоре добрался до третьего в хит-параде Великобритании.

20 апреля 2009 года был выпущен сингл «Number 1», совместно с группой N-Dubz и уже через 6 дней попал на первое место. Это была первая работа как Тинчи Страйдера, так и группы N-Dubz, попавшая на первую строчку хит-парада.

Третий альбом рэпера Third Strike, вышедший 15 ноября 2010 года, не был успешным, как предыдущий, поэтому Тинчи решил сосредоточиться на создании нового альбома. 12 июня 2011 года вышел сингл «Spaceship» с четвёртого альбома Страйдера.

В 2011 году Тинчи Страйдер выступил на Финале Лиги чемпионов УЕФА 2011 года, он стал первым рэпером, который выступал на этом мероприятии.

В декабре 2012 года певец выпустил свой четвёртый альбом Full Tank, с которого вышли в течение всего года четыре сингла «Spaceship», «Off the Record», «Bright Lights (Good Life)» и «Help Me».

Дискография

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 

Артисты, известные под псевдонимами
Рэперы Великобритании